Владимир Дмитриевич Шафранский (20 июня 1937, Москва) — советский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник московской футбольной школы «ФШМ». Начинал свою карьеру в дубле московского «Локомотива».

Через два с половиной года он перешёл в «Молдову». В её составе Шафранский дебютировал в классе «А». Затем он в течение нескольких лет играл за коллективы второго эшелона советского футбола.

В 1963 году Владимир Шафранский вместе с горьковской «Волгой» вышел в первую подгруппу класса «А». Однако через сезон клуб покинул класс сильнейших. Всего в элите советского футбола Шафранский сыграл 22 матча.

В дальнейшем игрок выступал за команды: «Алга» (Фрунзе), «Зенит» (Ижевск). «Торпедо» (Люберцы).

Завершил карьеру футболиста в тюменском «Нефтянике», затем в течение четырёх сезонов работал в нём главным тренером.

Ссылки 
 
 Все футболисты «Текстильщика»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Волга» Горький
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Ижевск»
Игроки ФК «Люберцы»
Игроки ФК «Тюмень»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Тюмень»